Il toponimo Mihăești può riferirsi a diverse località della Romania:
 Mihăești, comune del distretto di Argeș
 Mihăești, comune del distretto di Olt
 Mihăești, comune del distretto di Vâlcea